Elissa Downie (1999-), gymnaste artistique britannique
Gordon Downie (1955-), nageur britannique
Gord Downie (1964-2017), chanteur et musicien canadien
Rebecca Downie (1992-), gymnaste artistique britannique
Steve Downie (1987-), joueur canadien de hockey sur glace
Tyrone Downie (1957-2022), claviériste, pianiste et organiste jamaïcain
Patronyme anglais